Georg IV. ist der Name folgender Personen:

 Georg IV. von Georgien (1193–1223), König von Georgien, siehe Giorgi IV. Lascha
 Georg IV. (Ortenburg) (1573–1627), Reichsgraf von Ortenburg
 Georg IV. (Westgeorgien) († 1684), König von Westgeorgien
 Georg IV. (Vereinigtes Königreich) (1762–1830), König von Großbritannien und Irland und König von Hannover